Warlock (banda) — banda alemã 
 Warlock (1959) — filme dirigido por Edward Dmytryk
 Warlock (1989) — filme dirigido por Steve Miner

Dodge Warlock — automóvel produzido pela Chrysler

Desambiguações de cinema